Абдуррахман Темиров — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|15-8
| Алексей Полпудников
|КО (удары)
|ACA 143: Гасанов - Фролов
|27 августа 2022
|align=center|1
|align=center|1:16
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-7
| Алексей Полпудников
|Решением (раздельным)
|ACA 137: Магомедов - Матевосян
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-6
| Калос Аугусто Сантос да Сильва
|Решением (единогласным)
|ACA 133: Лима да Сильва - Бимарзаев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-6
| Замир Арипшев
|Решением (единогласным)
|ACA 126: Магомедов - Егембердиев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-6
| Ислам Омаров
|Решением (единогласным)
|ACA 108: Галиев - Адаев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Курбан Тайгибов
|Решением (раздельным)
|ACA 103: Ягшимурадов - Буторин
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Алексей Полпудников
|Решением (раздельным)
|ACA 95 Moscow
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
| Турал Рагимов
|Нокаутом (удар ногой в корпус)
|ACB 90 Moscow
|
|align="center"|1
|align="center"|2:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Дэнис Сильва
|Техническим нокаутом (удар)
|ACB 86 Balaev vs. Raisov 2
|
|align="center"|1
|align="center"|3:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Андрэ Борхес
|Решением (единогласным)
|ACB 79 Alfaya vs. Agujev
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
| Жоао Луис Ногеира
|Решением (единогласным)
|ACB 67 Cooper vs. Berkhamov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Мухамед Коков
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 43 Battle of the Sura
|
|align="center"|3
|align="center"|4:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Ярослав Покорны
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ACB 31 - Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|
|align="center"|2
|align="center"|1:31
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
| Забит Магомедшарипов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|ACB 24 - Grand Prix Berkut 2015 Final
|
|align="center"|1
|align="center"|4:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Александр Матмуратов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 20 - Sochi
|
|align="center"|1
|align="center"|3:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Роман Стахув
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 15 - Grand Prix Berkut 2015 Stage 2
|
|align="center"|1
|align="center"|4:51
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Рустам Алиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 11 - Vol. 1
|
|align="center"|1
|align="center"|3:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Владислав Карубченко
|Сабмишном (удушение сзади)
|PCS - World Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|0:51
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Илья Косачев
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 8
|
|align="center"|1
|align="center"|2:20
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Багитжан Ергалиев
|Сабмишном (удушение треугольником)
|FC Bystriy Fights - Team Bystriy vs. Team Asia
|
|align="center"|1
|align="center"|1:12
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Альберт Вахитов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|FC Bystriy Fights - 3
|
|align="center"|1
|align="center"|2:22
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Ислам Магомедсаидов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|FC Bystriy Fights - 4
|
|align="center"|1
|align="center"|1:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Анзор Дряев
|Техническим нокаутом (удары)
|FC Bystriy Fights - 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:40
|
|
|}

Любительские бои ММА 

|-
|Победа
|align=center|2-0
| Умурбек Кенишбек
|Техническим нокаутом (удары)
|Champions of Russia MMA Elite Grand Prix 77kg
|
|align="center"|1
|align="center"|1:19
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Эмильбек Бекназаров
|Сабмишном (удушение сзади)
|Champions of Russia MMA Elite Grand Prix 77kg
|
|align="center"|1
|align="center"|3:02
|
|
|}

Ссылки 
 Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте Sherdog
 Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте Fighttime
 Профиль Абдуррахмана Темирова на сайте ACA MMA

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России